Die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer, auch Auslandshandelskammer (AHK) Irland genannt, ist Teil eines globalen Netzwerks von 140 deutschen AHKs in 92 Ländern, die sich alle dem Leitprinzip des Bilateralismus verschrieben haben. 

Neben der Deutschen Botschaft und der Germany Trade and Invest (GTAI) ist sie eine der drei Säulen der deutschen Außenwirtschaftsförderung und zählt zu den vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) anerkannten Auslandshandelskammern (AHK) der Bundesrepublik Deutschland.

Geschichte 
Gegründet im Jahr 1980 mit dem Hintergrund der Pflege und Verbesserung der bilateralen Handelsbeziehungen und Investitionen zwischen Irland und Deutschland, ist die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer inzwischen zu einer Organisation herangewachsen, deren über 300 Mitgliedsunternehmen den unterschiedlichsten Wirtschaftssektoren und Branchen angehören.

Organisation und Struktur 
Die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer wird von Präsident Wolfgang Häfele geleitet.

Außenwirtschaftsförderung 
Die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer ist die zentrale Stelle der deutschen Außenwirtschaftsförderung in Irland. Im Auftrag des BMWi fördert sie die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen durch breite Informationsarbeit- und Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau und Pflege von Netzwerken sowie Betreuung und Vertretung deutscher Wirtschaftsinstitutionen in Irland. Die Unterstützung von Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt ihrer Arbeit, aber auch Standortwerbung für Deutschland und eine Reihe anderer Aufgaben gehören dazu.

Serviceunternehmen 

Die Service-Abteilung der AHK Irland fungiert seit Januar 2006 unter dem Namen DEinternational. Mit ihren professionellen Dienstleistungen & Consultants unterstützt sie deutsche und irische Unternehmen bei der Internationalisierung ihrer Geschäftsbeziehungen. Die Unternehmen können hierbei wertvolle Synergien nutzen und durch die Dienstleistungs-, Delegations- und Netzwerkfunktion profitieren.

Die AHK Irland bietet professionelles Fachwissen inklusive Marketing, Rechts- und Steuerberatung, umfangreiche Kenntnisse des irischen und deutschen Marktes sowie beste Vernetzung durch zahlreiche Kontakte.

Mitgliederorganisation 

Traditionell ist die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer eine Mitgliederorganisation. Die Mitgliedschaft steht allen registrierten Firmen offen, die geschäftlich in Irland und Deutschland engagiert sind. Mehrere hundert Unternehmen schaffen bereits auf dieser Basis eine Vernetzung zur Förderung von Informations- und Erfahrungsaustausch sowie Geschäftspartnersuche. Das Serviceangebot von DEinternational steht Mitgliedern zu günstigeren Konditionen zur Verfügung.

Finanzen 
Die AHK Irland in Irland wird unter anderem durch Mitgliedsbeiträge, Entgelte für die angebotenen Dienstleistungen und mit einem Zuschuss des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Deutschland) finanziert.

Dienstleistungen 

Ziel der AHK Irland ist die Förderung des Deutsch-Irischen Handels und die Interessenvertretung ihrer Mitglieder. Deshalb unterstützt sie Unternehmen bei ihrer Suche nach neuen Absatzmärkten und Partnern in beiden Ländern und ist somit gleichermaßen Handelskammer und Unternehmensberatung sowie Mitgliederorganisation und kompetenter Dienstleistungsanbieter. Aufgrund des breitgefächerten Aufgabenbereiches der Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer leiten sich vielfältige Aktivitäten in drei wesentlichen Bereichen ab:

Informationsbeschaffung und Unterstützung deutscher bzw. irischer Unternehmen 

Zur Informationsbeschaffung dienen beispielsweise periodisch erscheinende Medien, wie das Jahrbuch German-Irish Business oder der E-Newsletter. Als einzige Publikationen mit allem Wissenswerten über aktuelle Trends in der irischen und deutschen Geschäftswelt werden Unternehmen Chancen für den Markteinstieg in Irland bzw. Deutschland aufgezeigt.

Aber auch Marktstudien zu speziellen Branchen bieten grundlegende Informationen für deutsche Unternehmen. Projekte zu gefragten Themen des irischen Marktes, z. B. erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Transport oder Infrastruktur, sowie individuelle Absatzberatungen und Geschäftspartner-Mailings unterstützen deutsche Unternehmen zusätzlich gezielt bei ihrem Markteinstieg in Irland.

Unternehmen, die bereits in Irland tätig sind, können unter anderem Unterstützung in Sachen Rechtsauskünfte, Arbeitsgenehmigungen, Steuerrückerstattungen oder Organisation von Trainings erhalten.

Networking 

Mitglieder und Kunden der AHK Irland profitieren von dem breiten Kontaktnetzwerk der Kammer, denn diese bietet unmittelbaren Zugang zu Experten, Beratern und Entscheidungsträgern aus unterschiedlichsten Branchen. Zahlreiche Events der Kammer bieten weiterhin Gelegenheit zum Networking, zur Präsentation der Firma oder Knüpfung von Geschäftskontakten.

Interessenvertretung 

Die Pflege von Kontakten zu Verbänden und der Politik spielt eine wichtige Rolle. Die AHK Irland arbeitet im Interesse ihrer Mitglieder mit Organen und Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft zusammen und vertritt auch deren Interessen gegenüber nationalen Behörden. Hierzu gehören ebenso zielgerichtete Lobbying- und Networking-Maßnahmen, permanente Pressebetreuung sowie die übergreifende Organisation von Plattformen.

Events 
Die AHK Irland veranstaltet jährlich ca. 40 Events für ihre Mitglieder und Kunden. Darunter zählen zum Beispiel Unternehmer- und Delegationsreisen, Seminare und Plattformveranstaltungen, Ball- und Golfveranstaltungen, Oktoberfest sowie Weihnachtsessen. Auf den Events bietet sich die Gelegenheit andere Mitgliedsunternehmen und Teilnehmer kennenzulernen und Kontakte aufzubauen bzw. zu pflegen.

Siehe auch 

 Liste deutscher Auslandshandelskammern
 Liste deutscher Auslandsvertretungen

Weblinks 

 www.german-irish.ie – offizielle Website (deutsch, englisch)
 Eintrag im Lobbyregister des Deutschen Bundestages

Einzelnachweise 

Irland
Wirtschaftsorganisation (Irland)
Organisation (Dublin)
Wirtschaftsverband (Deutschland)
Deutsch-irische Beziehungen
Gegründet 1980
Eingetragen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags